27-й национальный чемпионат Армении по футболу сезона-2018/19 — турнир армянской Премьер-лиги, в котором приняли участие 9 клубов. Чемпионский титул защищал футбольный клуб «Алашкерт», а чемпионом впервые в своей истории стал «Арарат-Армения» (Ереван).

Клубы-участники 
С сезона 2018/2019 чемпионат Армении был расширен с 6 до 9 команд. Тремя командами, пополнившими чемпионат, стали три лучшие команды Первой лиги сезона 2017/18: «Лори», «Арцах» и «Арарат-Армения» (выступавший в предыдущем сезоне под названием «Арарат-Москва»). В свою очередь ни одна команда не покинула Премьер-лигу после сезона 2017/18.

 1"Гандзасар" (Капан) играл свои домашние матчи на стадионе футбольной академии Еревана по причине реконструкции основного стадиона — Гандзасар, Капан.</small>
 2Лори играл свои домашние матчи на главном поле футбольной академии Ванадзора по причине реконструкции основного стадиона — Городской, Ванадзор.</small>

Официальные представители

Тренерские изменения

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры

См. также 
 Кубок Армении по футболу 2018/2019
 Первая лига Армении по футболу 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Армении
 Премьер лига Армении на сайте УЕФА

Спорт в Армении в 2018 году
Спорт в Армении в 2019 году
Чемпионат Армении по футболу
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2018/2019